Les Règles d'Acquisition sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une série de 285 aphorismes, proverbes et principes à l'origine de la philosophie marchande de la culture férengie.

D'après la légende, Gint, le premier Grand Nagus de l'Alliance férengie, forgea la première règle numérotée aujourd'hui 162. Il est dit aussi qu'il lui attribua ce numéro pour créer une demande pour les 161 précédentes, mais les historiens de la Fédération émettent de sérieux doutes sur cette affirmation.

Voici la liste des règles connues de la Fédération.

** La règle n°95 est numérotée 45 dans l'épisode Acquisition (ENT).

*** La citation de cette règle est interrompue avec la fin, certains la complètent comme ceci, d'autres avec le mot « opportunité. »

Règle 286, proposée par Quark (non officielle) S3E3 : Quand Morn fout le camp, tout fout le camp !

Voir aussi

Article connexe 
 Libéralisme

Lien externe

Bibliographie 
 Behr, Ira Steven, The Ferengi Rules of Acquisition, Pocket Books, New York, 1995
 Behr, Ira Steven and Robert Hewitt Wolfe. Legends of the Ferengi, Pocket Books, New York, 1997

Culture de Star Trek